Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ») – федеральное бюджетное учреждение в ведении Федерального агентства по недропользованию РФ. Основной вид деятельности учреждения: проведение государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. Вид деятельности, не являющийся основным: осуществление организационно-методического сопровождения деятельности уполномоченных комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых.

История 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых была создана 31 мая 1927 года по приказу директора Геологического комитета А. К. Мейстера. Образование комиссии было связано с необходимостью создания единой системы учета разведанных запасов, обеспечения на государственном уровне объективной оценки запасов минерального сырья для действующих, реконструируемых и строящихся промышленных предприятий и квалифицированной, ответственной экспертизы запасов месторождений полезных ископаемых для проектируемых объектов.

Комиссия многократно меняла свое название:

 1927 — Особая комиссия по подсчету запасов полезных ископаемых (ОКЗ)
 1930 — Центральная комиссия по запасам полезных ископаемых (ЦКЗ)
 1940 — Всесоюзная комиссия по запасам полезных ископаемых (ВКЗ)
 1954 — Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ)

Историю Комиссии по запасам полезных ископаемых, насчитывающую 95 лет, с момента ее образования и до сегодняшних дней можно условно разделить по выполняемым функциям и уровню решаемых задач на пять временных этапов.

1927—1954 годы 
На первом этапе перед ОКЗ стояли две основные задачи: обеспечить проверку достоверности (ответственности) и однообразности авторского подсчета запасов полезных ископаемых, так как данные публиковались в изданиях Геологического комитета и признавались «официальными цифрами Геолкома», дающими основания для строительства новых горнодобывающих предприятий; «ускорить работу по установлению однообразных методов подсчета» взамен «общепринятого деления запасов на категории достоверных, вероятных и возможных». На ОКЗ возлагалась проверка и утверждение цифр запасов полезных ископаемых, получаемых при разведочных работах и в результате камеральной обработки имеющихся данных, распределение их по категориям, а также разработка методов подсчета запасов.

С 1932 года ЦКЗ проводит внешнюю экспертизу рассматриваемых материалов и в своих протоколах фиксирует основные критические замечания, на основании которых вносились изменения в авторские цифры и категории запасов. В этот период особое внимание Комиссии уделялось оценке качества проведенных геологоразведочных работ, анализу геологической документации, достоверности опробования, принципам оконтуривания площадей подсчета запасов.

С 1935 года ЦКЗ становится высшим органом, определяющим и утверждающим запасы полезных ископаемых в недрах для проектирования капитального строительства новых, реконструкции и расширения действующих горнодобывающих предприятий союзного, республиканского и краевого (областного) значения.

В целях коренного улучшения постановки и организации поисковых и разведочных работ и в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 17 ноября 1937 года приказом наркомата тяжелой промышленности СССР № 993 от 20 ноября 1937 г. ЦКЗ была выделена из состава ГГГГУ и передана в подчинение непосредственно наркому тяжелой промышленности. Таким образом, ЦКЗ фактически становится надведомственным органом государственной экспертизы.

В 1940 году ЦКЗ вошла в состав Комитета по делам геологии, но уже как Всесоюзная комиссия по запасам полезных ископаемых (ВКЗ), сохранив свой статус высшего государственного органа по определению (подсчету) и утверждению запасов всех видов полезных ископаемых в недрах. 25.03.1940 г. СНК СССР своим Постановлением № 403 утвердил Положение о ВКЗ, согласно которому решения ВКЗ по утверждению запасов полезных ископаемых были обязательными для всех учреждений, предприятий и организаций.

В 1946 году ВКЗ вошла в состав Министерства геологии СССР. Функции Комиссии по запасам в послевоенное время претерпели кардинальные изменения в сторону еще большего придания ей государственных полномочий в вопросах формирования и систематизации минерально-сырьевой базы страны.

1954—1991 годы 
Постановлением Совета Министров СССР № 1347 от 01.07.1954 г. Всесоюзная комиссия по запасам полезных ископаемых была переименована в Государственную комиссию и передана в подчинение непосредственно Совмину СССР. В этот период деятельности ГКЗ была создана школа геологов-экспертов — самобытная, но не изолированная от мировой геологической общественности. Эта школа собрала высококлассных специалистов из различных областей геологических наук, объединенных общими целями и задачами. Обширные теоретические знания, практический опыт и высокие моральные качества этих людей, а также принцип коллегиальности, реализуемый в процессе рассмотрения экспертируемых материалов, обеспечивали объективность решений, принимаемых комиссиями ГКЗ.

1992—1998 годы 
После образования независимой России госприемка запасов потеряла актуальность из-за резкого падения объемов геологоразведочных работ. Последние крупные объекты, разведка которых завершилась в переходный период, вовлекались в отработку c нарушением Федерального закона «О недрах», без проведения государственной экспертизы. Главной задачей того времени стало — не позволить развалить уникальную государственную структуру, спасти документальную, информационную базу природных ресурсов России.

С 1996 года положение ГКЗ начинает упрочняться, комиссия начинает осуществлять государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической и экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр. Уточняется круг ее обязанностей. Приказом МПР России № 95 от 09.06.1997 г. «Об утверждении разграничения полномочий в области государственной экспертизы» в области экспертизы запасов были определены границы сфер деятельности ГКЗ, ТКЗ и ЦКЗ, их полномочия, контроль и ответственность. Определилась новая тенденция в работе ГКЗ: переход от «госприемки запасов» к определению реального состояния минерально-сырьевой базы в данный момент времени при фактическом положении в экономике, вне зависимости от заказчика (или владельца).

С 1999-2010 годы 
С 2004 года одним из приоритетных направлений стала работа по созданию единого механизма государственной экспертизы запасов полезных ископаемых на всей территории РФ. В 2006 году создано 19 филиалов, осуществляющих экспертизу запасов. Создание филиалов явилось значительным шагом в развитии единой российской системы госэкспертизы, основанной на общих принципах и подходах. На сегодня в связи с изменением структуры работают 10 филиалов ФБУ «ГКЗ».

За период с 2004 года выполнялись работы по совершенствованию методологии государственной экспертизы информации о разведанных запасах полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в части рационального использования недр. В 2007 году было разработано и актуализировано более 60 методических документов по всем видам полезных ископаемых.

С 2011 года 
При участии ФБУ «ГКЗ» совместно с Обществом экспертов России по недропользованию (ОЭРН) и Комитета по международным стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO) был разработан российский Кодекс публичной отчетности, который был утвержден и публично подписан 31 октября 2011 года в рамках ежегодной встречи членов CRIRSCO. Таким образом, Россия присоединилась к CRIRSCO и стала его полноправным членом.

В современных условиях ФБУ «ГКЗ» представляет и защищает прежде всего интересы государства как собственника российских недр. Это выражается в двух ключевых моментах. Первое: рациональное недропользование в интересах будущих поколений, достижение максимальной выработки запасов всех без исключения полезных ископаемых. Второе: достоверное планирование уровней добычи полезных ископаемых, что напрямую способствует наполнению бюджета Российской Федерации, определенному в соответствии с государственными планами.

ФБУ «ГКЗ» продолжает занимать активную позицию по сближению российских и международных подходов к классификациям запасов и ресурсов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность сырьевых объектов и сформировать российскую систему недропользования, соответствующую мировым тенденциям развития минерально-сырьевого комплекса. Введенная в действие с 1 января 2016 г. новая классификация запасов УВС позволяет решить актуальные задачи повышения достоверности запасов и упрощения схемы их утверждения, снижения административных барьеров и гармонизации с международными стандартами. Выделяются ключевые изменения, благодаря которым новую классификацию по углеводородному сырью можно назвать революционной:

1.   Основным отличием новой классификации стал переход на проектный принцип выделения категорий запасов и ресурсов, который позволяет учитывать не только изученность, но и стадию освоения участка недр.

2.   Введено новое понятие — «извлекаемые запасы за рентабельный срок разработки». В результате формализовано определение «трудноизвлекаемые запасы» и существенно расширены возможности государственного управления в сфере недропользования.

3.   Введена государственная экспертиза проектов и других технологических документов на разработку месторождений в части определения извлекаемых и рентабельно извлекаемых запасов. Таким образом согласование проектных документов, осуществляемое Центральной комиссией по разработке месторождений УВС, стало элементом государственной экспертизы запасов. В связи с этим, в 2015 г. на ФБУ «ГКЗ» возложено научно-методическое и техническое сопровождение деятельности ЦКР Роснедр по УВС, МПВ и ПС., что позволяет формировать единую историю экспертизы освоения месторождения — от постановки на баланс до окончания разработки.

Все эти факторы позволили гармонизировать российскую классификацию с Рамочной классификацией ресурсов ООН. В сентябре 2016 года  Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК ООН утвердил Связующий Документ между новой российской классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов (РФ-2013) и РКООН. Таким образом, российская классификация по УВС стала первой национальной классификацией в мире, признанной ООН.

На завершающем этапе находится разработка новой классификации запасов ТПИ.

ФБУ «ГКЗ» продолжает совершенствовать нормативно-методическую базу государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. За период с 2017 по 2022 гг. учреждение приняло участие в подготовке предложений по совершенствованию 42 утвержденных нормативно-правовых актов.

В 2021 году завершен переход на новую классификацию запасов углеводородного сырья. Актуализировано 100% запасов месторождений нефти и газа Российской Федерации.

При активном участии ФБУ «ГКЗ» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Цифровое недропользование» под эгидой Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) создан Международный центр передового опыта в области устойчивого управления ресурсами (АНО «МЦПО»). В задачи МЦПО входит развитие  в России системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых.

В рамках концепции устойчивого развития и достижения Целей устойчивого развития ООН на базе МЦПО и ЕЭК ООН при непосредственном участии ФБУ «ГКЗ» вводятся объективные показатели оценки экологической чистоты процессов устойчивого производства энергии от геологоразведочных работ до утилизации. В качестве одного из таких показателей предлагается концепция Индекса Чистой Энергии (ИЧЭ). Индекс Чистой энергии позволит сравнивать различные виды энергии в зависимости от их воздействия на окружающую среду за полный цикл использования ресурсов: от геологоразведки до утилизации объектов обустройства

В рамках цифровизации процедуры проведения государственной экспертизы в ФБУ «ГКЗ» применяются новые формы коммуникации: проводятся мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности учреждения, внедряется проведение электронной экспертизы.

В ФБУ «ГКЗ» активно работает Экспертно-технический совет, который рассматривает наиболее современные методики и технологии геологоразведки и освоения запасов полезных ископаемых, содействует их максимальному продвижению в производство и дальнейшему технологическому прогрессу отрасли. На базе ЭТС ГКЗ и под эгидой Роснедра создан Парк Российских инновационных технологий в области геологоразведки и разработки полезных ископаемых (Парк технологий Роснедра). Основная цель Парка технологий – обеспечение развития минерально-сырьевой бызы России за счет технического перевооружения геологоразведочного и добывающего производства на основе внедрения российских современных технологий.

При активном участии ФБУ «ГКЗ» в 2016 г. создан Евразийский союз экспертов по недропользованию (ЕСОЭН), призванный объединить экспертное сообщество и унифицировать стандарты недропользования стран ЕАЭС.

ФБУ «ГКЗ» совместно с Евразийским союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН) развивает направление формирования в России института экспертов в сфере недропользования, признаваемых российскими и международными финансовыми институтами, являющегося важным элементом создаваемой в России системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых.

Структура 
В состав Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых входят следующие отделы и подразделения:

·        Отдел оперативного учета углеводородного сырья

·        Отдел геологических запасов УВС

·        Отдел извлекаемых запасов УВС

·        Отдел металлов

·        Отдел нерудных полезных ископаемых и угля

·        Отдел ТЭО

·        Отдел подземных вод

·        Отдел по работе с территориальными подразделениями ФБУ ГКЗ

·        Отдел мониторинга, анализа

·        Отдел методологии

·        Отдел информационных технологий

·        Казанский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Казань)

·        Санкт-Петербургский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Санкт-Петербург)

·        Тимано-Печорский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Сыктывкар)

·        Волго-Уральский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Самара)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Перми

·        Северо-Кавказский филиал ФБУ "ГКЗ" (г.Ессентуки)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Ростове-на-Дону

·        Западно-Сибирский филиал ФБУ "ГКЗ" (г.Тюмень)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Екатеринбурге

·        Новосибирский филиал ФБУ "ГКЗ" (г.Новосибирск)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Кемерово

·        Красноярский филиал ФБУ «ГКЗ» (г. Красноярск)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Чите

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Иркутске

·        Хабаровский филиал ФБУ "ГКЗ" (г.Хабаровск)

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Владивостоке

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Магадане

Обособленное подразделение ФБУ "ГКЗ в г. Благовещенске

·        Якутский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Якутск)

Руководители ГКЗ 
 А. К. Мейстер (1927—1928)
 В. К. Котульский (1928—1930)
 Н. И. Свитальский (1930—1934)
 И. М. Губкин (1935—1937)
 А. П. Завенягин (1937—1938)
 В. П. Новиков (1938—1940)
 Ф. А. Шутлив (1940—1942)
 П. М. Татаринов (1942—1946)
 В. И. Смирнов (1946—1949)
 М. П. Ложечкин (1949—1957)
 И. И. Малышев (1957—1971)
 А. М. Быбочкин (1971—1992)
 М. В. Толкачев (1992—1993)
 О. В. Заборин (1993—2002)
 Ю. А. Подтуркин (2004—2014)
 И. В. Шпуров (2014-н.в.)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт учреждения
Организации, основанные в 1927 году
Высший совет народного хозяйства РСФСР
Высший совет народного хозяйства СССР
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Геологические организации
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ